Die Saison 2006/07 der Oberliga Hessen war die 29. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die 13. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FSV Frankfurt mit 22 Punkten Vorsprung auf Viktoria Aschaffenburg.

Die Abstiegsränge belegten der SV 1919 Bernbach, der FV Bad Vilbel, der 1. FC Eschborn, der OSC Vellmar und der FSV Braunfels.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der 1. FC Germania 08 Ober-Roden, der FSC Lohfelden und die zweite Mannschaft des SV Wehen Wiesbaden als jeweilige Staffelsieger auf. Durch den Meistertitel der Wehener in der Landesliga Staffel Mitte rückte Eintracht Wetzlar aufgrund der Regularien des Hessischen Fußball-Verbandes bei Aufstiegen einer zweiten Mannschaft als Vizemeister automatisch nach. Über die Aufstiegsrunde sicherte sich Rot-Weiss Frankfurt als fünfte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd kam als Absteiger der SV Darmstadt 98 hinzu.

Der FSV 1926 Steinbach spielte ab der folgenden Spielzeit unter dem Namen FSV 1926 Fernwald. Die Oberliga Hessen bestand in der folgenden Saison wieder aus 18 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten die zwei Vizemeister der Landesliga-Staffeln Nord und Süd sowie der Tabellendritte der Staffel Mitte eine Aufstiegsrunde. Der Gruppensieger Rot-Weiss Frankfurt stieg direkt auf.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2006/07 bei kicker.de

2006
Fußballsaison 2006/07